Niemcy:
 Eimen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Eimen – obszar wolny administracyjnie (niem. gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia,  w powiecie Holzminden